Nachts sind alle Katzen grau steht für:
 Nachts sind alle Katzen grau, ein Sprichwort
 Nachts sind alle Katzen grau, Kurzgeschichten von Patrick Boyle, 1966; siehe Patrick Boyle (Schriftsteller)
 Nachts sind alle Katzen grau (1972), französischer Film von Gérard Zingg
 Nachts sind alle Katzen grau (2019), Schweizer Kurzfilm von Lasse Linder
 Nachts sind alle Katzen grau, Lied von Kerstin Ott, 2021